Postville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Postville (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Postville (ort i USA), Iowa, Allamakee County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar